

Слов'яновка — село Железінського району Павлодарської області.

Слов'яновка — селище Багратіоновського району Калінінградської області.